Ryo Germain (Atsugi, Kanagawa, 19 de abril de 1995) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante. Atualmente defende o Júbilo Iwata

Carreira 
Ryo Germain começou a carreira no Vegalta Sendai. 

Naturais de Atsugi
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai